Le collège doctoral européen de l'Université de Strasbourg est une institution accueillant des doctorants préparant une thèse en cotutelle ou en codirection entre l'université de Strasbourg et une université d'un pays autre que la France.

Historique 
En , le CDE accueille sa onzième promotion depuis 1999. Chacune d'entre elles porte le nom d'une personnalité historique choisie par les doctorants :

 1999-2000 : Galileo Galilei
 2000-2001 : Leonard de Vinci
 2001-2002 : Franz Kafka
 2002-2003 : Marie Curie
 2003-2004 : Nicolas Copernic
 2004-2005 : Périclès
 2005-2006 : René Cassin
 2006-2007 : Virginia Woolf 
 2007-2008 : Marco Polo
 2008-2009 : Rosa Parks
 2009-2010 : Charles Darwin

Le directeur actuel est le professeur Patrick Foulon.

Formation 
Les doctorants sélectionnés suivent une formation organisée sous la forme de conférences régulières. Toutes ces conférences ont un sujet lié à la construction et au fonctionnement de l'Europe et sont dispensées en français ou en anglais pour permettre la pratique des deux langues.

Modalités d'entrée 
Les candidats sont sélectionnés sur dossier par un jury international en fonction de la qualité du projet de recherche.
Les doctorants choisis obtiennent ainsi des conditions avantageuses (allocations, remboursement de frais de transport, logement) pour faciliter les échanges entre les deux sites d'inscription en thèse.

Résidence du CDE 
Le bâtiment abritant l'institution et dessiné par le cabinet d'architectes Nicholas Hare a été inauguré en 2008, avec ses 100 studios entièrement équipés, il propose une solution d'hébergement privilégiée pour tous les doctorants admis au collège. Il est situé sur le campus central de Strasbourg, dans le quartier de l'Esplanade.

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Campus central de Strasbourg

Lien externe 
 Site officiel

Réseau universitaire
Université de Strasbourg
Strasbourg
Campus central de Strasbourg
Association ou organisme ayant son siège à Strasbourg
Europe à Strasbourg